Antigona ist der Titel folgender Werke:

 Antigona (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi
 Antigona (Myslivecek), Oper von Josef Mysliveček
 Antigona (Orlandini), Oper von Giuseppe Maria Orlandini
 Antigona (Rossi), Oper von Gaetano Rossi
 Antigona (Traetta), Oper von Tommaso Traetta 

Siehe auch

 Antigone
 Antigone (Sophokles)
 Antigone (Begriffsklärung)